Jamali ist der Familienname folgender Personen:
 Kambiz Jamali (* 1938), iranischer Fußballspieler
 Manuchehr Jamali (1929–2012), iranischer Philosoph
 Modjieb Jamali (* 1991), afghanischer Fußballspieler
 Moorchegani Iman Jamali (* 1991), iranischer Handballspieler
 Muhammad Fadhil al-Jamali, irakischer Politiker
 Nazzar Al-Jamali (* 1939), irakischer Leichtathlet
 Taj Muhammad Jamali (1939–2009), pakistanischer Politiker 
 Zafarullah Khan Jamali (1944–2020), pakistanischer Politiker